Maculobates är ett släkte av kvalster. Maculobates ingår i familjen Liebstadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Maculobates